

Toponyme 

 Jérusalem, une ville du Proche-Orient ;
 Jerusalem, une ville de Virginie (États-Unis) aujourd'hui appelée Courtland ;
 Jerusalem, un village de l'Ohio (États-Unis) ;
 Jérusalem, un lieu-dit de la commune de Gruey-lès-Surance dans le département des Vosges (France) ;
 Jérusalem, un lieu-dit de la commune de Saint-Privat-la-Montagne dans le département de la Moselle (France) ;
 Jérusalem, un quartier de la commune de Montigny-lès-Metz dans le département de la Moselle (France) ;
 Jérusalem, un lieu-dit de la commune de  (France) ;
 Jerusalem, une localité de Nouvelle-Zélande ;
 la , nom d'une rue dans différentes villes ;
 Jérusalem, un sommet de la montagne du Cheiron.

Culture et société

Cinéma 
 Jérusalem (Jerusalem), film de Bille August sorti en 1996 ;
 Jerusalem, film documentaire de Daniel Ferguson sorti en 2013 ;

Littérature 
 Jérusalem, un roman d'Alan Moore paru en 2017 ;

Musique 
 Jérusalem, un opéra de Giuseppe Verdi créé en 1847 ;
 Jerusalem connue plus généralement sous le nom "And did those feet in ancient time", poème de William Blake, 1804 ; l'hymne de Hubert Parry composé en 1916, est devenu l'un des plus fameux airs patriotiques anglais, pouvant servir d'hymne national;
 Jerusalem, reprise de la chanson précédente par Emerson, Lake and Palmer, parue en 1973 et par Mary Hopkin sur son album Spirit;
 Jérusalem, un album musical d'Alpha Blondy, paru en 1985 ;
 Jerusalem, une chanson de l'album Afternoons in Utopia du groupe allemand Alphaville, parue en 1986.

Patronyme 

 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709-1789), un théologien protestant allemand ;
 Melvin Jerusalem (1994-), un boxeur philippin ;
 Siegfried Jerusalem (1940-), un ténor allemand.

Notes et références